Chacala kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Chacala, Jalisco, ort, Cabo Corrientes, 
 Chacala, Michoacán de Ocampo, ort, Aquila, 

Robotskapade Mexikoförgreningar